Ве́ра Фёдоровна Пано́ва (7 (20 марта) 1905, Ростов-на-Дону — 3 марта 1973, Ленинград) — русская советская писательница и драматург. Лауреат трёх Сталинских премий (1947, 1948, 1950).

Биография 
Дочь банковского служащего. Её отец происходил из ростовской купеческой семьи Грибановых. Он принадлежал к гильдии купцов, но в начале XX века разорился и зарабатывал на хлеб ведением счетов в городском банке. Когда девочке исполнилось пять лет, глава семейства утонул при невыясненных обстоятельствах, матери пришлось одной растить детей. Жалование служащей конторы (хотя родительница по образованию учительница музыки) едва хватало на жизнь семьи, небольшой помощью была пенсия, которую платил вдовам банк.

В 1915 году Вера поступила в частную гимназию С. Я. Любимовой. Вера успела окончить только четыре класса гимназии, которую пришлось бросить после захвата Ростова большевиками. Стала заниматься самообразованием.

Чтобы помогать семье в голодном советском Ростове в 15-летнем возрасте Вера стала зарабатывать репетиторством. Позже дальние знакомые предложили ей попробовать писать короткие статьи и устроили её в редакцию газеты «Трудовой Дон». В газете Пановой поставили условие: взять псевдоним, и она остановилась на фамилии Вельтман.

В 1925 году Панова вышла замуж за молодого поэта Арсения Старосельского; в браке, который продлился три года, родилась дочь Наташа.

В 1929 году вышла замуж за журналиста Бориса Вахтина.

В декабре 1934 года, после убийства С. М. Кирова, Бориса Вахтина обвинили в троцкизме и уволили из газеты «Молот». Позже из газеты «Ленинские внучата» исключили и Панову. В ночь на 12 февраля 1935 года после проведенного в доме обыска Б. Вахтин был арестован. Опасаясь собственного ареста, Вера с детьми и матерью спешно покинула город, перебравшись к родственникам мужа в село Шишаки Полтавской области. Произведения Бориса Вахтина и Веры Вельтман (Пановой) были целиком изъяты из общих фондов ростовских библиотек согласно приказу Ростовского Облкрайлита № 2 за 1941 год.

С ослаблением террора после расстрела Ежова, продолжавшая прятаться в полтавском селе Вера Панова решила рискнуть вернуться к писательской работе. В харьковской газете она обратила внимание на объявление о конкурсе на лучшую пьесу для колхозного театра. Вера написала пропагандистскую пьесу «Илья Косогор» и получила за неё на конкурсе первую премию (1939). К Всероссийскому конкурсу 1940 года написала пьесу «Старая Москва» (опубликована под названием «В старой Москве»), за которую Панова вновь получила премию, разделив её с авторами двух других пьес. «Старую Москву» захотели одновременно ставить два театра в Москве и Ленинграде. Имя Пановой попало в поле зрения литературного начальства, пригласившего её поработать для столичных театров. Однако как жене «врага народа» ей было запрещено жить в столицах. Потому знакомые помогли перебраться Вере с дочерью в город Пушкин (бывшее Царское Село) под Ленинградом.

Начавшаяся летом 1941 года война с Германией застала Панову с дочерью в Пушкине, и до прихода немцев эвакуироваться она не успела. С тяжкими бедствиями вместе с дочерью смогла выехать в Шишаки к сыновьям. В конце 1943 года ей удалось из Полтавской области перебраться в Пермь. По заданию редакции два месяца провела в качестве корреспондента на санитарном поезде.

Получила известность в послевоенные годы как официально признанная писательница. На собрании литераторов, где подвергся травле Борис Пастернак за публикацию романа «Доктор Живаго», выступила с речью, осуждающей поэта как провокатора.

В 1960-х годах литературным секретарём Пановой в Ленинграде был живший с ней в одном доме Сергей Довлатов, который неоднократно с симпатией упоминает её в своих произведениях. С экранизации повести Пановой «Серёжа» началась режиссёрская карьера Г. Н. Данелии, причём молодого выпускника режиссёрских курсов Панова предпочла опытным постановщикам с «Ленфильма».

Во время уголовного преследования И. А. Бродского муж и сын Пановой были среди его основных защитников.

Умерла 3 марта 1973 года в Ленинграде. Похоронена на кладбище в Комарово под Ленинградом.

Семья 
 Первый муж — журналист Арсений Владимирович Старосельский (1904—1953), автор слов песни «Надену я чёрную шляпу, Поеду я в город Анапу».
 дочь Наталья Арсеньевна Озернова-Панова (1926 — ?)
 Второй муж — журналист Борис Борисович Вахтин (1907—1938), секретарь редакции газеты «Молот», репрессирован, расстрелян.
 сын — писатель-диссидент, переводчик, синолог Борис Борисович Вахтин (1930—1981).
 сын — учёный-генетик Юрий Борисович Вахтин (1932—2006).
 Третий муж — писатель Давид Яковлевич Дар (1910—1980).

Награды и премии 
 1947 — Сталинская премия первой степени — за роман «Спутники» (1946)
 1948 — Сталинская премия второй степени — за роман «Кружилиха» (1947)
 1950 — Сталинская премия третьей степени — за повесть «Ясный берег» (1949)
 1965 — орден Трудового Красного Знамени

Памятники 
Памятник на могиле является культурно-историческим наследием федерального уровня охраны.

Библиография

Романы 
 1944 — «Евдокия (Семья Пирожковых)».
 1946 — «Спутники».
 1959 — «Евдокия (Семья Пирожковых)» (вторая редакция).
 1947 — «Кружилиха (Люди добрые)».
 1953 — «Времена года. Из летописей города Энска».
 1956 — «Времена года. Из летописей города Энска» (вторая редакция).
 1958 — «Сентиментальный роман».
 1962 — «Который час? Сон в зимнюю ночь». Роман-сказка (опубликован в 1981).

Повести 
 1949 — «Ясный берег».
 1955 — «Серёжа».
 1964 — «Рабочий посёлок».
 1964 — «Рано утром».
 1965 — «Саша».
 1965 — «Конспект романа».

Рассказы 
 1959 — «Валя».
 1959 — «Володя».
 1961 — «Трое мальчишек у ворот».
 1962 — «Листок с подписью Ленина».
 1962 — «Мальчик и девочка». Кинорассказ.
 1965 — «Сёстры».
 1972 — «Про Митю и Настю».
 1973 — «Сергей Иванович и Таня». Быль.

Драматургия 
 1939 — «Илья Косогор» (опубликована в 1958)
 1940 — «В старой Москве. Картины» (опубликована в 1957).
 1942 — «Метелица» (Военнопленные) (опубликована в 1957).
 1944 — «Девочки» (опубликована в 1958).
 1945 — «Бессонница» (опубликована в 1985).
 1961 — «Проводы белых ночей».
 1962 — «Как поживаешь, парень?» Литературный сценарий.
 1966 — «Сколько лет, сколько зим»…
 1967 — «Ещё не вечер».
 1967 — «Надежда Милованова» («Верность»; «Поговорим о странностях любви»…).
 1968 — «Тредьяковский и Волынский». Историческая драма.
 1973 — «Свадьба как свадьба».

Историческая эссеистика 
 1966 — «Лики на заре. Исторические повести».
 «Сказание об Ольге».
 «Сказание о Феодосии».
 «Феодорец Белый Клобучок».
 «Кто умирает».
 1969 — «Смута. Мозаики» (полностью опубликованы в 1976).
 «Голод».
 «Болотников. Каравай на столе».
 «Чёрный день Василия Шуйского».
 «Марина. Кому наибольший кусок».
 «Гибель династии».
 1970 — «Жизнь Мухаммеда» (совместно с Ю. Вахтиным; опубликована в 1990).

Автобиографическая эссеистика 
 1952 — «Заметки прозаика».
 1960—1961 — «Из американских встреч» (полностью опубликовано в 1964).
 1971 — «Из запасников памяти» (Заметки литератора).
 1972 — «Из письма»…
 1973 — «Моё и только моё. О моей жизни, книгах и читателях» (полностью опубликовано в 1989).

Издание сборников 
 Собрание сочинений в пяти томах. — Л., 1969—1970.
 Избранные произведения в двух томах. — М., 1980.
 Собрание сочинений в пяти томах. — М., 1987—1989.

Экранизации

Примечания

Литература 
 Плоткин Л. А. Творчество Веры Пановой. — М.; Л.: Советский писатель, 1962. — 231 с.
 Нинов А. А. Вера Панова. — Л.: Лениздат, 1964. — 298 с.
 Юрьева С. Вера Панова: Страницы жизни. К биографии писательницы. — Нью-Йорк, 1993.
 Тевекелян Д. В. Вера Панова. — Москва: «Советская Россия», 1980. — 168 с.

Ссылки 
 
 
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Культурно-историческое наследие Курортного района Санкт-Петербурга
Похороненные на Комаровском кладбище
Писательницы СССР